Сен-Шерон () — города и коммуны во Франции.

 Сен-Шерон (Эсон) —  на территории департамента Эсон в регионе Иль-де-Франс.
 Сен-Шерон (Марна) — на территории департамента Марна.